Luhe Qu (kinesiska: 六合区, 六合) är ett härad i Kina. Det ligger i prefekturen Nanjing och provinsen Jiangsu, i den östra delen av landet, omkring 35 kilometer norr om provinshuvudstaden Nanjing. Antalet invånare är 915625. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter på häradsnivå i Jiangsu
WP:Projekt Kina